Andrea García-Huidobro Celedón (1985-), actrice et directrice de théâtre chilienne, fille de Claudia Celedón ;
 Claudia Celedón (1966-), actrice chilienne, mère d'Andrea García-Huidobro Celedón ;
 Jorge Celedón (1967-), chanteur et musicien colombien.

Patronyme hispanique